Mistrzostwa Świata Par 1981 – 12. edycja zawodów żużlowych najwyższej rangi zorganizowanych przez Międzynarodową Federację Motocyklową w celu wyłonienia medalistów mistrzostw świata par w sezonie 1981. Rozegrano jeden turniej eliminacyjny, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężyła amerykańska para – Bruce Penhall i Bobby Schwartz. W finale wzięła udział jako gospodarz polska para – Edward Jancarz i Zenon Plech, zdobywając po raz drugi brązowe medale.

Eliminacje 
  Prelog, 
 Sędzia: b.d

Półfinały

Norden (1) 
  Norden, 
 Sędzia: b.d

Treviso (2) 
  Treviso, 
 Sędzia: b.d

Finał 
  Chorzów, Stadion Śląski, 
 Sędzia: Rolf Randborg

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

1981
1981 w sporcie żużlowym